Fauconnet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis-François Fauconnet (1750–1819), französischer General
 Paul Fauconnet (1874–1938), französischer Soziologe
 Thibaut Fauconnet (* 1985), französischer Shorttracker